José Ramón García  puede referirse a:

 José Ramón García Antón (1948-), político español;
 José Ramón García Cañal (1957-), político español - Vicepresidente de Asturias.
 José Ramón García Fernández (1938-2004), futbolista español;